Галеш— власна назва.

Топоніми

Санту-Ештеван-даш-Галеш — парафія.

Халеш — село.
 Галеш (Сібіу) — село.